В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Boston 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Діанне Фромгольтц здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6–2, 7–6.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (чвертьфінал)
 Діанне Фромгольтц (переможниця)
 Грір Стівенс (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)

 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Енн Кійомура (1-ше коло)
 Маріс Крюгер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1979